Corno - em anatomia veterinária, parte dos animais chamada vulgarmente de "chifres"
Ou ainda:
 Corno (artista)
 Corno (gíria)
 Corno (instrumento)
 Horns (filme), com o título "Cornos" em Portugal. Filme de terror de 2013.

Ver também

Desambiguações de topônimos